Rabat-Salé Airport är en flygplats i Marocko.   Den ligger i regionen Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Rabat-Salé Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Rabat-Salé Airport är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Rabat-Salé Airport. Runt Rabat-Salé Airport är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Salé,  km väster om Rabat-Salé Airport. Runt Rabat-Salé Airport är det i huvudsak tätbebyggt. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr